«Алабама» (BB-60) () — четвёртый линейный корабль США типа «Саут Дакота».

«Алабама», прозванный «Удачливым», был линкором, построенным во время Второй мировой войны. «Алабама» был шестым кораблём военно-морского флота США, названным в честь одноимённого штата, и одним из двух линкоров класса «Саут Дакота», превращённых в корабль-музей.

Во время Второй мировой войны «Алабама» изначально входил в Атлантический флот, после чего был направлен на Тихий океан. Линкор вывели из состава действующего флота в 1947 году и отправили в запас. В 1962 году корабль списали. В 1964 году линкор «Алабама» был отправлен в бухту Мобил на побережье штата Алабама, и в следующем году открыт как корабль-музей. Судно было включено в Национальный регистр Исторических достопримечательностей в 1986 году.

В культуре 
 На борту корабля происходили съемки фильма «В осаде». Корабль исполнял роль линкора «Миссури».

История службы

См. также 
 Мемориальный парк линкора «Алабама»
 Полная история создания и службы линкора Алабама

Ссылки 
 USS Alabama (BB-60) on NavSource.org
 USS Alabama (BB-60) on Hazegray.org
 USS Alabama web site
 HNSA Web Page: USS Alabama
 USS Alabama BB-60 photo gallery on MariTimeQuest.com
 National Historic Landmark nomination file on the USS Alabama
 «To Alabama, Very Well Done» concerning June 1944 actions in the Pacific

Линейные корабли типа «Саут Дакота»